Le  est la  du Challenge de l'Amitié. 

Il s'agit de la seule compétition nationale de clubs organisée cette saison. Un Challenge de l'Amitié est organisé par zone. 

En Zone occupée, il met aux prises trente-deux équipes réparties en quatre poules autonomes et parallèles. Les vainqueurs ne s'affrontent pas en finale, ni en demi-finales pour l'obtention du titre. 

En Zone libre, il met aux prises trente-huit équipes réparties en six poules autonomes et parallèles.

Zone occupée

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Zone libre

Poule A 
 Lyon OU
 AS Montferrand
 FC Grenoble
 US Bressane
 AS Mâcon
 FC Lyon
 CS Vienne

Poule B 
 Stade aurillacois
 CA Brive
 CA Périgueux
 SC Tulle
 SC Decazeville
 AS Bort
 Stade montluçonnais

Poule C 
 AS Béziers
 SO Avignon
 RC Toulon
 Olympique de Marseille
 SO Montpellier
 RC Catalan

Poule D 

|}

Attribution des points : victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0; plus les bonus indépendants des scores ( inscrits dans un match : 0,5;  inscrits dans un match : 1).

Poule E 
 Section paloise
 FC Oloron
 Stadoceste tarbais
 FC Lourdes
 FC Auch
 Stade toulousain

Poule F 
 Toulouse OEC
 SU Agen
 AS Tarbes
 Villeneuve sur Lot
 US Bergerac
 SA Mauléon

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

1941-1942
Rugby à XV en 1941
Sport en France en 1941
Rugby à XV en 1942
Sport en France en 1942